Doctor en lleis (de l'acrònim en llatí Legum Doctor), títol de doctor en dret, sovint honorífic
 LLD (linker) (de l'acrònim en anglès Low Level Drop-in), enllaçador de la infraestructura de compilació LLVM
 lld també és el codi ISO 639-3 del ladí, llengua romànica parlada a Itàlia